Хайрулла Хабибуллович Муртазин (; 4 января 1941, Азнашево, Учалинский район — 17 ноября 2016, Уфа) — советский и российский математик, доктор физико‑математических наук (1994), профессор (1995).

Работы 
 Spectral Asymptotics For Nonsmooth Perturbations Of Differential Operators And Trace Formulas. Akhmerova E.F., Murtazin Kh.Kh. Doklady Mathematics. 2003. Т. 67. № 1. С. 78-80.
 Trace Formulas For Nonnuclear Perturbations. Murtazin Kh.Kh., Fazullin Z.Yu. Доклады Академии наук. 1999. Т. 368. № 4. С. 442.
 Регуляризованный След Двумерного Гармонического Осциллятора. Фазуллин З. Ю., Муртазин Х. Х. Математический сборник. 2001. Т. 192. № 5. С. 87.
 The Regularized Trace Of A Two-Dimensional Harmonic Oscillator. Fazullin Z.Yu., Murtazin Kh.Kh. Sbornik: Mathematics. 2001. Т. 192. № 5. С. 87.
 Some properties of eigenfunctions of the schrödinger operator in a magnetic field. Gubaidullin M.B., Murtazin Kh.Kh. // Theoretical and Mathematical Physics. 2001. Т. 126. № 3. С. 367—377.
 Spectrum And Scattering For Schrödinger Operators With Unbounded Coefficients. Murtazin Kh.Kh., Galimov A.N. Doklady Mathematics. 2006. Т. 73. № 2. С. 223—225.
 Асимптотика Спектра Оператора Штурма-Лиувилля. Муртазин Х. Х., Амангильдин Т. Г. Математический сборник. 1979. Т. 110. № 1. С. 135.
 The Spectrum And Trace Formula For The Two-Dimensional Schrödinger Operator In A Homogeneous Magnetic Field. Murtazin Kh.Kh., Fazullin Z.Yu. Doklady Mathematics. 2003. Т. 67. № 3. С. 426—428.
 Неядерные Возмущения Дискретных Операторов И Формулы Следов. Муртазин X.X., Фазуллин З. Ю. Математический сборник. 2005. Т. 196. № 12. С. 123—156.
 Asymptotic Behavior Of The Spectrum Of The Sturm-Liouville Operator. Murtazin Kh., Amangil’Din T.G. Sbornik: Mathematics. 1979. Т. 110. С. 135.
 Спектр И Рассеяние Для Оператора Шрёдингера В Магнитном Поле Муртазин Х. Х., Галимов А. Н. Математические заметки. 2008. Т. 83. № 3. С. 402—416.
 Асимптотика Спектра И Формулы Следов Для Дифференциальных Операторов С Неограниченными Коэффициентами Муртазин Х. Х., Садовничий В. А., Тулькубаев Р. З. Дифференциальные уравнения. 2008. Т. 44. № 12. С. 1628—1637.
 The Spectrum And The Scattering Problem For The Schrödinger Operator In A Magnetic Field. Murtazin Kh.Kh., Galimov A.N. Mathematical Notes. 2008. Т. 83. № 3-4. С. 364—377.
 Губайдуллин М. Б., Муртазин Х. Х. Доклады Академии наук. 2002. Т. 382. № 3. С. 310.
 Асимптотика Спектра И Формулы Следов Для Дифференциальных Операторов С Неограниченными Коэффициентами. Муртазин Х. Х., Садовничий В. А., Тулькубаев Р. З. Доклады Академии наук. 2007. Т. 416. № 6. С. 740—744.
 Муртазин Х. Х. Известия Российской академии наук. Серия математическая. 1976. Т. 40. № 2. С. 413.
 Муртазин Х. Х., Амангильдин Т. Г. Математический сборник. 1978. Т. 110. № 1. С. 137.
 Губайдуллин М. Б., Муртазин Х. Х. // Теоретическая и математическая физика. 2002. Т. 126. № 3. С. 443.
 Trace Formulas For Non-Nuclear Perturbations. Murtazin Kh.Kh., Fazullin Z.Yu. Doklady Mathematics. 1999. Т. 60. № 2. С. 206—208.
 Murtazin Kh.Kh., Amangil’din T.G. Sbornik: Mathematics. 1978. Т. 110. № 1. С. 137.
 Murtazin Kh., Yu. F.Z. Sbornik: Mathematics. 2005. Т. 196. С. 123.
 Quantum Defect For The Dirac Operator With A Nonanalytic Potential. Ishkin Kh.K., Murtazin Kh.Kh. // Theoretical and Mathematical Physics. 2000. Т. 125. № 3. С. 1678—1686.
 The Classical Formula For The Regularized Trace Of A Multidimensional Harmonic Oscillator. Fazullin Z.Yu., Murtazin Kh.Kh. Journal of Mathematical Sciences. 2002. Т. 108. № 4. С. 608—633.
 Об Асимптотике Спектра Возмущений Дробных Степеней Дифференциальных Операторов. Муртазин Х. Х. Доклады Академии наук. 2008. Т. 419. № 2. С. 164—168.
 Асимптотика Спектра Возмущенного Оператора Лапласа-Бельтрами На Трёхмерной Сфере. Муртазин Х. Х., Атнагулов А. И. Доклады Академии наук. 2011. Т. 441. № 4. С. 442.
 О Полноте Волновых Операторов Для Оператора Шрёдингера. Галимов А. Н., Муртазин X.X. Вестник Башкирского университета. 2007. Т. 12. № 2. С. 3-4.
 Аналитическое Продолжение Решения Задачи Теории Рассеяния Для Оператора Шрёдингера С Магнитным Потенциалом. Галимов А. Н., Муртазин Х. Х. Вестник Башкирского университета. 2011. Т. 16. № 2. С. 322—325.
 Asymptotic Behavior Of The Spectrum Of Perturbed Fractional Powers Of Differential Operators. Murtazin Kh.Kh. Doklady Mathematics. 2008. Т. 77. № 2. С. 198—202.
 On The Properties Of Eigenfunctions And The Spectrum Of An Elliptic Operator. Gubaidullin M.B., Murtazin Kh.Kh. Doklady Mathematics. 2002. Т. 65. № 1. С. 44-46.
 The Asymptotic Behavior Of The Spectrum Trace Formulas For Differential Operators With Unbounded Coefficients. Murtazin Kh.Kh., Tul’kubaev R.Z., Sadovnichii V.A. Doklady Mathematics. 2007. Т. 76. № 2. С. 762—766.
 Spectrum Asymptotics Of A Perturbed Laplace-Beltrami Operator On A Three-Dimensional Sphere. Murtazin Kh.Kh., Atnagulov A.I. Doklady Mathematics. 2011. Т. 84. № 3. С. 824—825.
 Regularized Trace Of A Two-Dimensional Harmonic Oscillator. Fazullin Z.Yu., Murtazin Kh.Kh. Sbornik: Mathematics. 2001. Т. 192. № 5-6. С. 725—761. 0
 Non-Nuclear Perturbations Of Discrete Operators And Trace Formulae. Murtazin Kh.Kh., Fazullin Z.Yu. Sbornik: Mathematics. 2005. Т. 196. № 11-12. С. 1841—1874.
 Spectrum And The Trace Formula For A Two-Dimensional Schrödinger Operator In A Homogeneous Magnetic Field. Murtazin Kh.Kh., Fazullin Z.Yu. Differential Equations. 2009. Т. 45. № 4. С. 564—579.

Примечания